Een persoon;
 Karel Svoboda, Tsjechisch componist
 Ludvík Svoboda, Tsjecho-Slowaaks oud generaal en president
 Oldřich Svoboda, Tsjechisch componist
 Pavel Svoboda, Tsjechisch jurist en politicus
 Tomáš Svoboda, Tsjechisch aquatlon-, biathle-, triathlon- en quadrathlon-atleet
 Tomás Svoboda, Tsjechisch-Amerikaans componist
 Vašek Svoboda, Tsjechisch voetballer
 Jindřich Svoboda (piloot), Tsjechisch piloot

 Plaatsen;
 Svoboda (Boergas), plaats in de Bulgaarse provincie Boergas
 Svoboda (Dobritsj), plaats in de Bulgaarse provincie Dobritsj
 Svoboda (Kardzjali), plaats in de Bulgaarse provincie Kardzjali
 Svoboda (Pazardzjik), plaats in de Bulgaarse provincie Pazardzji
 Svoboda (Stara Zagora), plaats in de Bulgaarse provincie Stara Zagora
 Svoboda nad Úpou, Tsjechische plaats nabij Hradec Králov

 Anders;
 NK Svoboda, Sloveense voetbalclub uit Ljubljana
 Svoboda (Oekraïne), Oekraïense nationalistische politieke partij
 Svoboda (Slovenië), Sloveense links liberale partij